Morte in ascensore (After-Dinner Story), racconto di Cornell Woolrich del 1938, contenuto in Marijuana e altre storie
 Morte in ascensore (The Death of Laurence Vining), romanzo di Alan Thomas del 1928
 Morte in ascensore (Death of a Peer), romanzo di Ngaio Marsh del 1940